Gonja peut être :
 Gonja, langue kwa du Ghana
 Gonja, peuple du Ghana
 Gonja, ancien royaume d’Afrique de l’ouest.